Olm peut désigner :

 Le Protée anguillard, unique représentant du genre Proteus ;
 Olm, une section de la commune luxembourgeoise de Kehlen ;
 OLM, abréviation d'« Oriental Light and Magic », un studio d'animation japonais.

Urodèle (nom vernaculaire)
Proteidae